Punta Gorda – miasto w USA, na Florydzie
 Punta Gorda – miasto w Belize
 Punta Gorda – dzielnica Montevideo